Philippe Bigot peut désigner :
 Philippe Bigot (1942-2018), boulanger français ;
 Philippe Bigot (?-), architecte français.

Voir aussi